Deathtless – manga di Kōshi Rikudō
Deathless – romanzo di Catherynne M. Valente del 2011
Deathless – album dei Throwdown del 2009
Deathless – album dei Revocation del 2014
Deathless – album dei Miss May I del 2015